Spesa (višeznačna odrednica) ima više značenja:
 Spesa
 Spesa (Udine)
 Spesa (Verona)